Bertagna ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Bertagna (1935–2013), italienischer Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Silvia Bertagna (* 1986), italienische Freestyle-Skisportlerin